Termín jehlice má více významů:

původní význam
 pletací jehlice – nástroj na ruční pletení

spínadlo a ozdoba
 jehlice (oděv) – jehlice užívaná jako jednoduché spínadlo oděvu zejména v pravěku, často zdobené
 jehlice (šperk) – ozdobný předmět ke spínání vlasů, apod.

biologie
 jehlice – úzký čárkovitý list jehličnanů 
 jehlice (protozoologie) – též spikula, jehlicovité útvary u aktinopodních prvoků

část obce
 Jehlice, část obce Dolní Přím

Jehlice je český rodový název pro několik druhů rostlin a vodních živočichů:
rostlina
 jehlice (rostlina) – rod rostlin z čeledi bobovité (keř) 
 Ononis natrix – jehlice hadovitá
 Ononis repens – jehlice plazivá
 Ononis rotundifolia – jehlice okrouhlolistá
 Ononis spinosa – jehlice trnitá

ryby
 Ablennes – monotypický rod 
 Ablennes hians – jehlice obecná
 Belone
  Belone belone – jehlice rohozobá
 Xenentodon 
 Xenentodon cancila – jehlice sladkovodní

hlavonožec
 Belonella  – synonymum rodu Taonius

Související články 
 jehla

Externí odkazy